Oetke ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Oetke (1947–2019), deutscher Indologe
 Oliver Oetke (* 1968), deutscher Volleyballspieler